Tiphia godavariae — вид ос рода Tiphia из семейства Tiphiidae (Hymenoptera). Индия, Непал. Назван по типовому местонахождению (Godavari, Katmandu, Непал).

Описание 
Жалящие перепончатокрылые. Длина тела 13,5—15,3 мм. Мандибула без преапикального бугорка; нижняя сторона и наличник с длинными волосками; наличник крупнопунктированный, срединное расширение выемчатое; дорсальная сторона пронотума с полным поперечным килем; латеральный край дорсальной стороны проподеума с пучком продольно расположенных волосков; метанотум с крупными, слитными точками; мезоплевроном с крупными точками вперемешку с мелкими; переднее крыло с маргинальной ячейкой, значительно длиннее второй кубитальной ячейки в апикальном расширении; метасома с белыми волосками. Личинки предположительно, как и близкие виды, паразитируют на пластинчатоусых жуках (Scarabaeidae, Rutelidae, Cetoniinae). Вид был впервые описан в 1975 году американским энтомологом  (1892—1981), а его валидный статус подтверждён в 2022 году.

Примечания

Литература 
 Горбатовский B. B. (1981). Осы семейства Tiphiidae (Hymenoptera) Дальнего Востока СССР. // Перепончатокрылые Дальнего Востока. Владивосток, 1981. С. 72—80.
 Tsuneki К. (1985). Taxonomic studies of the Japanese species of the genus Tiphia (I). Revision and addition (Hymenoptera, Tiphiidae). // Spec. Publ. Jap. Hymen. Assoc. 1985. N 31. P. 1—90.

Ссылки 
 

Тифии
Животные, описанные в 1975 году
Насекомые Азии